Джу́дит Ча́пман (; род. ) — американская актриса мыльных опер. Чапман наиболее известна благодаря своим ролям в дневных мыльных операх «Как вращается мир», «Главный госпиталь», «Одна жизнь, чтобы жить», «Дни нашей жизни», «Молодые и дерзкие» и др.

Биография 
Чапман родилась в Гринвилле, Южная Каролина и за свою карьеру появилась в более пятидесяти проектах, однако наибольшей известности добилась благодаря ролям в мыльных операх. Её первая мыльная роль была в «Как вращается мир», после чего в 1978 году Чапман почти получила роль Памелы Барнс Юинг в прайм-тайм сериале «Даллас». Несколько последующих лет Чапман пыталась построить карьеру в прайм-тайм, появляясь в таких шоу как «Фламинго-роуд», «Частный детектив Магнум», «Каскадёры» и «Ремингтон Стил», а в 1983 году вернулась к регулярной работе в дневном мыле. В 2004 году, когда Джоан Ван Арк отказалась от роли Глории Эббот в «Молодые и дерзкие», Чапман смогла получить роль в шоу. В марте 2011 года она была понижена с контрактного, до периодического статуса.

Фильмография 
 Как вращается мир (1975—1978) - Натали Бэннон Хьюз
 Надежда Райана (1983) - Шарлотта Грир
 Главный госпиталь (1984—1987) - Джинни Блейк-Вебер
 Одна жизнь, чтобы жить (1987) - Сандра Монтанья
 Дни нашей жизни (1989—1991) - Анжелика Деверо / Диана Колвил
 Фламинго-роуд (1980-1982) - Терри Волкер
 Частный детектив Магнум (1980-1988) - Лиза Пейдж / Луиза Де Болт / Сара Клиффорд
 Каскадёры (1981-1986) - Кей Фалкнер
 Ремингтон Стил (1982-1987) - Саманта Донахью
 Амазонка в огне (1993) - Сандра
 Молодые и дерзкие (2005 — ) - Глория Симмонс

Примечания

Ссылки 

Актрисы театра США